Ellersell bezeichnet

Ellersell (Colbitz), Ortsteil der Gemeinde Colbitz, Sachsen-Anhalt
Ellersell (Bülstringen), Wohnplatz der Gemeinde Bülstringen, Sachsen-Anhalt